Günstige Gelegenheit ist
 eine Redewendung, siehe Gelegenheit
 ein deutscher Film aus dem Jahr 1999, siehe ’Ne günstige Gelegenheit